429-й гаубичный артиллерийский полк участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны в двух формированиях:

 429-й гаубичный артиллерийский полк Северо-Западного фронта — в боях участвовал с 22 июня 1941 года на северо-западном направлении, в июне 1943 года преобразован в 78-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк в составе 77-й гаубичной артиллерийской бригады 26-й артиллерийской дивизии
 429-й гаубичный артиллерийский полк 167-й гаубичной артиллерийской бригады — в боях участвовал с ноября 1944 года в составе 167-й гаубичной артиллерийской бригады 1-й артиллерийской дивизии